Alfano steht für: 

 Alfano (Kampanien) in der italienischen Region Kampanien

Alfano ist der Familienname folgender Personen: 

 Angelino Alfano (* 1970), italienischer Politiker (Democrazia Cristiana, Forza Italia, Popolo della Libertà)
 Beppe Alfano (1945–1993), italienischer Journalist und Mafiaopfer, Vater von Sonia Alfano
 Carlo Alfano (1932–1990), italienischer Maler und Grafiker
 Francesco Alfano (* 1956), Erzbischof von Sorrent-Castellammare di Stabia
 Franco Alfano (1875–1954), italienischer Komponist
 Robert Alfano (* 1941), US-amerikanischer Physiker
 Sonia Alfano (* 1971), italienische Europaparlamentarierin (Italia dei Valori) und Anti-Mafia-Aktivistin, Tochter von Beppe Alfano